Gminy w USA:
 Lime Creek (ang. Lime Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Lime Creek (ang. Lime Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Washington